Als Blue Screen bezeichnet man

 in der Film- und Fernsehtechnik ein Verfahren mit getrennter Aufnahme von Vorder- und Hintergrund, siehe Bluescreen-Technik;
 eine Fehlermeldung bei einem Absturz oder bei schwerwiegenden Fehlern in Microsofts Windows-Betriebssystemen, siehe Bluescreen (Windows).